Pippin se poate referi la:

 numele mai multor persoane din dinastia francă Carolingiană, reprezentanți mai de seamă fiind: 
 - Pippin der Ältere († 639), majordom, (cca. din 624/625) 
 - Grimoald der Ältere († 656/657), majordom, (probabil din 643, omorât)
 - Childebertus adoptivus († 662), von Sigibert III. adoptat, rege al francilor, (656, în Austria)
 - Pepin cel Scurt (Pepin cel Scund), fiu al lui Carol Martel și tatăl lui Carol cel Mare)
 - Pippin (* 759, † 761), fiul lui Pepin cel Scurt

 Meister Pippin, erou din povestirea predicatorului Franz Eugen Schlachter 

 Apple Pippin, joc electronic pentru computer

 Horace Pippin (1888-1946), pictor (naiv) de culoare nord-american

 Pippin, prescurtare care provine de la numele Philipp